Beatriz de Portugal (1347 - 5 de julio de 1381), fue una infanta de Portugal, hija de Pedro I de Portugal y de la noble gallega Inés de Castro.

Vida 
Nacida bastarda, en 1354 sus padres se casan secretamente, a pesar de la resistencia de su abuelo Alfonso IV de Portugal y de la nobleza portuguesa. Al año siguiente, su madre moriría asesinada en Coímbra por orden de Alfonso IV.

En cuanto a la cuestión de que Beatriz hubiera sido infanta legítima de Portugal o, simplemente, hija natural de Pedro I a quien nunca debió otorgarse el título de infanta, lo cierto es que tras la muerte de Inés de Castro, y habiendo ascendido en el trono, Pedro hizo todo lo posible para legitimar a los hijos de ambos, otorgándoles los títulos de infantes. De tal manera que consiguió que, ya fallecida Beatriz, Juan de las Regras, en las Cortes de Coímbra de 1385, después de tener demostrado con documentos que el Papa Inocencio VI se recusara de legitimar a ella y sus dos hermanos, dijo lo siguiente: Ahora ves aquí, sin agregar ni disminuir, toda la historia, como sucedió, de la boda de Doña Inés y la legitimación de sus hijos, que quise excusar por el honor de los Infantes, ya que estamos en tal paso; y entiendo que esto era mejor que hacerme publicar en la plaza y sembrar para siempre su nacimiento incestuoso. En otras palabras, Juan de las Regras, aun después de haber lamentado haber sido obligado a mostrar la evidencia de su ilegítimidad, continúa, a pesar de ello, llamándolos infantes. Mejor prueba que de que ella y sus hermanos fueron verdaderamente reconocidos como infantes, no podría serlo.

Matrimonio y descendencia 
Beatriz se casó con Sancho de Castilla, conde de Alburquerque e hijo natural de Alfonso XI de Castilla en 1373. Beatriz mantuvo este título durante un año, hasta que su esposo murió el 19 de marzo de 1374, del matrimonio nacieron dos hijos:
 Fernando Sánchez (1373-¿?), conde de Alburquerque;
 Leonor de Alburquerque (1374-1435), condesa de Alburquerque y esposa de Fernando I de Aragón.

Cinco años después, en 1379, Beatriz acompañó a su hermano, el infante Juan, cuando éste se exilió en Castilla a causa de las intrigas de la reina portuguesa Leonor Tello de Meneses.

Gracias a su hija, la línea materna comenzada con Inés de Castro y Beatriz sería extensa, englobando a soberanos y nobles destacados: en primera generación, sus nietos, habidos de dicha hija: Alfonso V de Aragón, María de Aragón (reina de Castilla), Juan II de Aragón, Enrique de Aragón, Leonor de Aragón (reina de Portugal) y Pedro de Aragón, conde de Alburquerque; en segunda generación, Enrique IV de Castilla, Alfonso V de Portugal, Fernando de Avís, duque de Viseu, Leonor de Portugal y Aragón (emperatriz germánica) y Juana de Portugal (reina de Castilla); en tercera generación, Maximiliano I de Habsburgo, Cunegunda de Habsburgo (duquesa de Baviera) y Juana la Beltraneja; en cuarta generación, Guillermo IV de Baviera y Luis X de Baviera.

Infantes de Portugal del siglo XIV (casa de Borgoña)
Señores de Ledesma
Nacidos en Coímbra
Portuguesas del siglo XIV